Эйнар Маур Гвюдмюндсон (; 18 сентября 1954 года, Рейкьявик) — исландский романист и поэт, его книги переведены на несколько языков.

Родился в Рейкьявике. В 1979 году получил степень Baccalaureus Artium в Исландском университете. Работал в отделении компаративистики Копенгагенского университета. Его первой книгой стал поэтический сборник, а первый роман Englar alheimsins (Ангелы Вселенной) получил литературная премию Северного совета. Позднее его экранизировал Фридрик Тоур Фридрикссон. В 1995 году стал лауреатом Исландской литературной премии за книгу «Hundadagar».

Женат, отец пятерых детей. Живёт в Рейкьявике.

Примечания

Ссылки 
 Edda.is
 Bokmenntir

Поэты Исландии
Писатели Исландии
Выпускники Исландского университета
Лауреаты литературной премии Северного Совета
Лауреаты литературной премии Шведской академии